

Astronomia 
 134340 V Stix – satellite naturale di Plutone, noto come Stige

Persone 
 Beatriz Stix-Brunell – ballerina statunitense, prima solista del Royal Ballet a Londra
 Christine Stix-Hackl – avvocata e diplomatica austriaca
 Jakob Stix – matematico tedesco

Altro 
 Bubba 'N' Stix – gioco in stile piattaforme della Core Design sviluppato nel 1994
 STIX – formato di compressione Apple Macintosh